Obiekty geograficzne (hist. Swołna , , Swolno):
 Swolna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, sielsowiecie Wałyncy (Wołyńce)
 Swolna – mijanka i przystanek kolejowy w powyższej wsi
 Swolna – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, sielsowiecie Bialkoŭszczyna (Bielkowszczyzna) 
 Swolna – rzeka w rejonie wierchniedźwińskim obwodu witebskiego (Białoruś) i w rejonie siebieskim obwodu pskowskiego (Rosja); prawy dopływ Dryssy

Przypisy